Дисциплина 20 километара ходање у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржана је у 15. августа на улицама града са стартом и циљем испод Бранденбушке капије.

Учествовало је 50 такмичара из 28 земаља. Није оборен ниједан светски рекорд, рекорд светских првентава нити континентални рекорд. Оборена су два национална рекорда (Колумбија и Индија), два лична и осам рекорда сезоне појединих такмичара.

Земље учеснице 
Учествовало је 50 атлетичара из 28 земаља.

Рекорди 
14. августа 2009.

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбржих атлетичара 2009. године пре почетка светског првенства (15. августа 2009) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке 20 км ходање за мушкарце
 Званични сајт Светског првенства 2009.

20 км ходање